Adrien Domec (1990-), joueur français de rugby à XV.
 Albert Domec (1901-1948), joueur français de rugby à XV.
 Claude Domec (1902-1981), peintre français. 
 Henri Domec (1932-2018), joueur français de rugby à XV.

Autres 
 Galerie Pierre Domec à Paris.
 Stade Albert-Domec à Carcassonne.